Anatra all'arancia – piatto francese e italiano
 L'anatra all'arancia – opera teatrale del 1967 di William Douglas-Home
 L'anatra all'arancia – film del 1975 diretto da Luciano Salce